Lee Evans (atleet) (1947–2021), Amerikaans sprinter
 Lee Evans (darter) (1988), Engels darter
 Lee Evans (footballspeler) (1981), Amerikaans footballspeler
 Lee Evans (komediant) (1964), Engels komediant
 Lee Evans (voetballer) (1994), Welsh voetballer

En tevens naar
 Lee G. R. Evans (1960), Brits ornitholoog
 Lee Latchford-Evans (1975), Engels zanger, danser, kickbokser, personal trainer en voormalig lid van de band Steps